Торрельес-де-Фош () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 37,19 км². Население — 2545 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Torrelles de Foix
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de Torrelles de Foix en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны